Die Copa México 1943/44 war die zweite Austragung des Fußball-Pokalwettbewerbs seit Einführung des Profifußballs in Mexiko. Teilnahmeberechtigt waren neben den zehn Mannschaften, die in der Saison 1943/44 in der höchsten Spielklasse vertreten waren, auch die bereits für die kommende Saison 1944/45 in die höchste Spielklasse aufgenommenen Vereine Puebla FC und León FC, während der in der kommenden Spielzeit ebenfalls erstklassige CD Oro nicht teilnahm. Pokalsieger wurde zum insgesamt fünften Mal (aber erstmals unter Profibedingungen) die Mannschaft des Real Club España.

Modus 
Das Turnier wurde in der Vorrunde mit drei Gruppen ausgetragen, die nach regionalen Gesichtspunkten zusammengestellt waren. Die Gruppe Zentrum bestand aus den fünf in Mexiko-Stadt beheimateten Vereinen América, Asturias, Atlante, España und Marte. Die Gruppe West bestand aus den beiden in Guadalajara beheimateten Vereinen Atlas und Club Deportivo Guadalajara sowie dem neu gegründeten León FC aus der Stadt León. Die Gruppe Ost bestand aus den drei im Bundesstaat Veracruz beheimateten Vereinen CD Veracruz (aus der gleichnamigen Hafenstadt Veracruz), A.D.O. und Moctezuma (beide aus der Industriestadt Orizaba) sowie dem Puebla FC aus der gleichnamigen Stadt Puebla.

Vorrunde 
Die Begegnungen der Vorrunde wurden zwischen dem 7. Mai und 25. Juni 1944 ausgetragen.

Gruppe Ost

Tabelle

Spiele

Gruppe Zentrum

Tabelle 

1 España setzte sich gegenüber dem punktgleichen América aufgrund des direkten Vergleichs (4:3) durch.

Spiele

Gruppe West

Tabelle

Spiele

Finalrunde

Halbfinale 
Die Halbfinals wurden am 2. Juli und 9. Juli 1944 im Parque Asturias von Mexiko-Stadt  ausgetragen und in beiden Fällen konnten die Hauptstadtvereine ihren Heimvorteil nutzen. Dabei machte Atlante es nach einer schnellen 3:0-Führung (nach 26 Minuten) noch einmal unnötig spannend, nachdem man in den letzten acht Minuten die Gegentreffer zum 3:2 und 3:3 hinnehmen musste. Somit mussten die Potros in die Verlängerung, in der Martí Ventolrà sie mit seinem Siegtreffer zum 4:3 in der 107. Minute erlöste.

|}

Finale 
Das Finale wurde am 16. Juli 1944 – ebenso wie die Halbfinalpaarungen – im Parque Asturias von Mexiko-Stadt ausgetragen. Dort setzte sich der Real Club España gegen den CF Atlante souverän mit 6:2 durch, nachdem das Vorrundenspiel gegen denselben Gegner noch mit 2:3 verloren worden war.

|}

Mit der folgenden Mannschaft gewann der Real Club España den Pokalwettbewerb der Saison 1943/44:
José Sangenís – Leonardo Cilaurren, Carlos Laviada – José Antonio Rodríguez, Fernando García, Juan Lobo – Jorge Quesada, Manuel Gil Fernández „Cubanaleco“, Isidro Lángara, José Iraragorri, Carlos Septién; Trainer: Rodolfo Muñoz "Bush"

Siehe auch 
 Copa México

Einzelnachweise

Weblinks 
 Die mexikanische Saison 1943/44 bei RSSSF

1943
Fußballsaison 1943/44